Gabriel Valdés Subercaseaux – politico cileno del Partito Democratico Cristiano del Cile
 Juan Subercaseaux Errázuriz – arcivescovo cattolico cileno
 Luis Subercaseaux – diplomatico, calciatore, velocista e mezzofondista cileno